Șcheia (Iași megye, Alexandru Ioan Cuza község)
 Șcheia (Iași megye, községközpont)
 Șcheia (Suceava megye)